ОМКБ:

 Омское моторостроительное конструкторское бюро — российская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и ремонте малоразмерных газотурбинных двигателей гражданского и военного применения, а также наземных энергоузлов, турбостартеров и другого оборудования.
 Омское машиностроительное конструкторское бюро — российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве топливной автоматики авиационных двигателей, погружных насосов, гидроинструмента высокого давления, торцовых уплотнителей валов насосного оборудования.